Musante est un patronyme italien qui peut faire référence à :

Personnalités 

  (1943-), psychologue américain ;
  (ca. 1730-1780), facteur d'orgue italien ;
 Tony Musante (1936-2013), acteur américain ;

Patronyme italien